Oersdorf (Segeberg)
 Oersdorf (Stade)